Az 1975-ös európai Formula–2-es bajnokság volt a sorozat kilencedik szezonja.

Versenynaptár

Megjegyzések:

A 2. 3., 4., 6., 9., 10., 11., 12. és a 14. versenyen két futamot tartottak.

A 14. versenyt Formula–1-es pilóta nyerte, az ő neve félkövérrel szerepel.

Végeredmény

Források

Formula–2-es szezonok
Formula2